Wodjane (), Wodjanoje () ist ein Ortsname in der Ukraine und der russischen Föderation:

Ukraine:
 Wodjane (Blysnjuky, nördlich), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Blysnjuky (nördlich gelegen)
 Wodjane (Blysnjuky, südlich), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Blysnjuky (südlich gelegen)
 Wodjane (Dobrowelytschkiwka), Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Dobrowelytschkiwka
 Wodjane (Kupjansk, Dworitschna), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Kupjansk, Siedlungsgemeinde Dworitschna
 Wodjane (Kupjansk, Wilchuwatka), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Kupjansk, Landgemeinde Wilchuwatka
 Wodjane (Pokrowsk), Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Pokrowsk
 Wodjane (Jelanez), Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Jelanez
 Wodjane (Jurjiwka), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Jurjiwka
 Wodjane (Wassyliwka), Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Wassyliwka
 Wodjane (Kompanijiwka), Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Kompanijiwka
 Wodjane (Krynytschky), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Krynytschky
 Wodjane (Krywyj Rih), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Krywyj Rih
 Wodjane (Mahdalyniwka), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Mahdalyniwka
 Wodjane (Wolnowacha), Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Wolnowacha
 Wodjane (Nikopol), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Nikopol
 Wodjane (Nowoukrajinka), Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Nowoukrajinka
 Wodjane (Petropawliwka), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Petropawliwka
 Wodjane (Petrowe), Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Petrowe
 Wodjane (Pokrowske), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Pokrowske
 Wodjane (Saporischschja), Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Saporischschja
 Wodjane (Schpola), Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Schpola
 Wodjane (Schyroke), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Schyroke
 Wodjane (Smijiw), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Smijiw
 Wodjane (Snamjanka), Dorf in der Oblast Kirowohrad, Stadtkreis von Snamjanka
 Wodjane (Sofijiwka), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Sofijiwka
 Wodjane (Solone), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Solone
 Wodjane (Synelnykowe), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Synelnykowe
 Wodjane (Tschutowe), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Tschutowe
 Wodjane (Werchnjodniprowsk), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Werchnjodniprowsk
 Wodjane (Welyka Mychajliwka), Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Welyka Mychajliwka
 Wodjane (Mariupol, Sartana), Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Mariupol, Siedlungsgemeinde Sartana
 Wodjane (Mariupol, Kaltschyk), Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Mariupol, Landgemeinde Kaltschyk

 Wodjane (Krasnokutsk), Siedlung in der Oblast Charkiw, Rajon Krasnokutsk

Russland:
 Wodjanoje (Belgorod), Weiler in der Oblast Belgorod
 Wodjanoje (Kursk), Dorf im Rajon Kursk, Oblast Kursk
 Wodjanoje (Omsk), Dorf in der Oblast Omsk
 Wodjanoje (Woronesch), Weiler in der Oblast Woronesch